Округ Амилија (Вирџинија)
 Амилија (Луизијана)
 Амилија (Охајо)